Gaëtan Voisard (né le ) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace devenu agent de joueurs. Il est originaire de Fontenais dans le canton du Jura.

Carrière de joueur 
Il a évolué dans les équipes du HC Ajoie, CP Berne, HC Lugano, Genève-Servette HC, EV Zoug, HC Bâle, des Rapperswil-Jona Lakers. Il a  paraphé une entente d'une saison avec le HC Fribourg-Gottéron pour l'exercice 2009-2010. Il fut sacré à deux reprises champion de Suisse, en 1997 avec le CP Berne et en 1999 avec le HC Lugano.

Surnuméraire après le mauvais début de saison du HC Fribourg-Gottéron, le défenseur jurassien rejoint son club formateur, le HC Ajoie en LNB, le . Il y jouera jusqu'à la fin de la saison 2009-2010
Après avoir disputé son 1013 match en 20 saisons en Ligue nationale et inscrit 108 buts et 199 assists, mit un terme définitif à sa carrière de joueur pour devenir agent de joueurs, profession qu'il avait commencé en fin de carrière tout en continuant à jouer. Au printemps 2010, il s'associait à Gérald Métroz un ancien agent de joueurs, pour continuer à plein temps dans cette profession.

Au niveau international, Gaëtan Voisard joua 37 matches avec 5 buts pour l'équipe de Suisse entre le 9 avril 1995 et le 17 avril 2000, disputant les championnats du monde de 1996 et 1997

Après-carrière 
Depuis qu'il a raccroché, le Jurassien est devenu agent de joueurs. Il s'occupe notamment du Valaisan Nico Hischier, premier choix du repêchage de la LNH en 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1990|| HC Ajoie|| LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1990-1991|| HC Ajoie|| LNB|| 36|| 7|| 3|| 10|| 65|| 8|| 1|| 1|| 8|| 16
|-
| 1991-1992|| HC Ajoie|| LNB|| 36|| 3|| 10|| 13|| 60|| 9|| 0|| 4|| 4|| 81
|-
| 1992-1993|| HC Ajoie|| LNA|| 34|| 5|| 6|| 11|| 34|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1993-1994|| CP Berne||  LNA|| 30|| 3|| 4|| 7|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 1994-1995|| CP Berne||  LNA|| 36|| 4|| 6|| 10|| 30|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 1995-1996|| CP Berne||  LNA|| 36|| 9|| 10|| 19|| 68|| 11|| 4|| 7|| 11|| 6
|-
| 1996-1997|| CP Berne||  LNA|| 46|| 8|| 23|| 31|| 56|| 12|| 0|| 1|| 1|| 22
|-
| 1997-1998|| CP Berne||  LNA|| 32|| 5|| 10|| 15|| 34|| 7|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1998-1999|| HC Lugano||  LNA|| 45|| 5|| 8|| 13|| 34|| 14|| 2|| 1|| 3|| 37
|-
| 1999-2000|| HC Lugano||  LNA|| 42|| 6|| 7|| 13|| 24|| 14|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2000-2001|| HC Lugano||  LNA|| 44|| 0|| 6|| 6|| 44|| 18|| 1|| 5|| 6|| 58
|-
| rowspan=2|2001-2002|| HC Lugano||  LNA|| 30|| 1|| 5|| 6|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Genève-Servette HC|| LNB|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6|| 13|| 2|| 8|| 10|| 2
|-
| 2002-2003|| EV Zoug||  LNA|| 44|| 3|| 5|| 8|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| EV Zoug||  LNA|| 48|| 6|| 7|| 13|| 44|| 5|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2004-2005|| EV Zoug||  LNA|| 44|| 5|| 13|| 18|| 32|| 9|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2005-2006|| HC Bâle||  LNA|| 44|| 5|| 3|| 8|| 91|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2006-2007|| HC Bâle||  LNA|| 44|| 3|| 11|| 14|| 70|| 13|| 2|| 4|| 6|| 14
|-
| 2007-2008|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 49|| 3|| 7|| 10|| 60|| 5|| 0|| 0|| 0||4 
|- 
| 2008-2009|| Rapperswil-Jona Lakers||  LNA|| 48|| 2|| 5|| 7|| 38|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| rowspan=2|2009-2010|| HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 41|| 0|| 4|| 4|| 30|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| HC Ajoie||  LNB|| 12|| 2|| 5|| 7|| 6|| 7|| 2|| 2|| 4|| 0

|747||73||140||213||771||139||17||26||43||191

|90||13||18||31||137||37||5||15||20||99

|1990|| Suisse -18 ans||CE -18 ans||6||2||2||4||16||
|-
|1991|| Suisse -18 ans||CE -18 ans B||5||3||0||3||18||
|-
|1992|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||7||2||2||4||14||
|-
|1993|| Suisse -20 ans||CM -20 ans B||7||1||0||1||16||
|-
|1996||||CM B||7||0||0||0||34||
|-
|1996-1997||CP Berne||EHL||6||2||3||5||6|| du groupe D
|-
|1997|| Suisse||CM B||7||1||0||1||4||
|-
|1997|| Suisse||Qualifications olympiques||4||0||0||0||4||Pas qualifié
|-
|1997-1998||CP Berne||EHL||4||0||1||1||6|| du groupe C
|-
|1999-2000||HC Lugano||EHL||6||2||3||5||6|| finale

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1973
Naissance à Porrentruy
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif du canton du Jura
Joueur du HC Ajoie
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Lugano
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Bâle
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Défenseur de hockey sur glace